Александр Григорьевич Юрченко (род. 13 января 1960) — российский , независимый исследователь,  средневековых текстов, организатор экспедиций, . Автор более десяти научных и научно-популярных книг, а также статей в различных изданиях и докладов на конференциях.

Закончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Область научных интересов: история Монгольской империи (в латинских источниках), история средневековых путешествий, средневековая картография, латинские бестиарии.

В 1988 году организовал Проект гуманитарных экспедиций «Сафир» и провёл три трансконтинентальные историко-этнографические экспедиции:
 1988 — по маршруту арабского путешественника X века Ахмеда ибн Фадлана;
 1989 — по маршруту францисканца Иоанна де Плано Карпини (1245 г.);
 1990 — по маршруту арабского путешественника XIV века Ибн Баттуты (1330 г.).

Основные работы 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (обл.)
  (обл.)
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 

Статьи
 Юрченко А. Г. Игра с мифами и символами или империя Чингис-хана в обратной перспективе (Опыт интерпретации средневековых текстов) // Вестник Евразии. 2000. № 4. С. 37-75.

Литература

Ссылки 
 

Монголоведы России
Исследователи Золотой Орды
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета